Archipsyllopsis baissica — ископаемый вид крылатых насекомых из семейства Archipsyllidae (Permopsocida). Меловой период (аптский ярус, Байсса, около 120 млн лет) Россия, Бурятия. Длина переднего крыла 5,0 мм, ширина 1,5 мм. Вместе с видами , ,  и  образует семейство . Вид был впервые описан в 1976 году советским палеоэнтомологом Валентиной Н. Вишняковой (Палеонтологический институт РАН, Москва) по ископаемым отпечаткам. Таксон Archipsyllidae вместе с семействами Permopsocidae и Psocidiidae выделяют в близкий к вшам, сеноедам и трипсам ископаемый отряд Permopsocida Tillyard 1926 с сосущими ротовыми органами.

Примечания

Литература 
 Huang D. Y., G. Bechly, P. Nel, M. S. Engel, J. Prokop, D. Azar, C. Y. Cai, T. Kamp, A. H. Staniczek, R. Garrouste, L. Krogmann, T. Santos Rolo, T. Baumbach, R. Ohlhoff, A. S. Shmakov, T. Bourgoin, and A. Nel. 2016. New fossil insect order Permopsocida elucidates major radiation and evolution of suction feeding in hemimetabolous insects (Hexapoda: Acercaria). — Scientific Reports 6(23004):1—9
 Yoshizawa, K. & Saigusa, T. (2001). Phylogenetic analysis of paraneopteran orders (Insecta: Neoptera) based on forewing base structure, with comments on monophyly of Auchenorrhyncha (Hemiptera). — Systematic Entomology, 26, 1—13. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-3113.2001.00133.x

Ссылки 
 eol.org: †Archipsyllodes speciosus
 †Archipsyllopsis baissica Vishnyakova 1976. fossilworks.org

Permopsocida
†
Насекомые мелового периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии из меловых отложений России
Фоссилии, описанные в 1976 году